Collegio elettorale di Avigliana  – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Avigliana  – collegio elettorale del Regno di Sardegna